Der Flurname Weiherwiesen bezeichnet:

 Weiherwiesen von Liebenau, Fortsetzung des Naturschutzgebiets Wasenmoos (Tettnang) bei der Stadt Tettnang im Bodenseekreis in Baden-Württemberg
 Weiherwiesen, Gewann in der Gemeinde Kieselbronn im Enzkreis in Baden-Württemberg
 Weiherwiesen (Naturschutzgebiet) Naturschutzgebiet bei Essingen im Ostalbkreis in Baden-Württemberg, siehe Liste der Naturschutzgebiete in Baden-Württemberg
 Hungerbühl-Weiherwiesen, Naturschutzgebiet im Landkreis Rottweil in Baden-Württemberg, siehe Liste der Naturschutzgebiete in Baden-Württemberg
 Weiherwiesen, Gemarkung beim Dorf Großkarlbach im Landkreis Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz, siehe Kändelgassenfest
 Weiherwiesen, linkselbische Besitzung der Stadt Radebeul im Landkreis Meißen in Sachsen, siehe Am Fährhaus